Фуэртес () — испанская фамилия. Известные носители:

 Эстебан Оскар Фуэртес (род. 1972) — аргентинский футболист.
 Хуан Франсиско Морено Фуэртес (Хуанфран; род. 1988) — испанский футболист.

Составные фамилии